Агарь — египтянка, рабыня, служанка Сарры во время бездетности последней, ставшая наложницей Авраама и родившая ему сына Измаила.
 (682) Агарь — астероид главного пояса, который был открыт 17 июня 1909 года немецким астрономом Августом Копффом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль.

См. также 
 Агар
 Агар-агар — смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, получаемая путём экстрагирования из красных и бурых водорослей.